Chris Byrne ist der Name folgender Personen:

* Chris Byrne (Eishockeyspieler) (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Chris Byrne (Fußballspieler) (* 1975), englischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Christopher Byrne